Sand Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sand Ridge (Arkansas)
 Sand Ridge (Illinois)
 Sand Ridge (Grundy County, Illinois)
 Sand Ridge (Indiana)
 Sand Ridge (New York)
 Sand Ridge (South Carolina)
 Sand Ridge (Tennessee)
 Sand Ridge (Texas)
 Sand Ridge (West Virginia)

Siehe auch:
 Sandy Ridge